Resta ancora un po' si può riferire a:
 Resta ancora un po', un singolo di Antonino Spadaccino del 2012, estratto dall'album Libera quest'anima
 Resta ancora un po', un singolo di Emma Marrone del 2014, estratto dall'album E Live